A Volta a Espanha  ou simplesmente La Vuelta, é uma competição de ciclismo por etapas profissional de ciclismo de estrada disputada ao longo da geografia espanhola. Celebra-se entre finais de agosto e princípios de setembro e pertence ao calendário UCI World Tour, máxima categoria das corridas profissionais.

A Volta disputou-se pela primeira vez em 1935. A prova sofreu várias críticas argumentando que as grandes distâncias envolvidas em cada etapa seriam desumanas. Desde a sua criação, a corrida tem sido suspendida em quatro ocasiões: desde 1937 até 1940 devido à Guerra Civil, desde 1943 até 1944 devido à Segunda Guerra Mundial e à má situação económica da Espanha, em 1949 e desde 1951 até 1954.

É a última e mais jovem das conhecidas "grandes voltas" do ciclismo, junto ao Tour de France e a Giro d'Italia.

O vencedor da Volta a Espanha obtém 720 pontos para o Salão da Fama do Ciclismo (Cycling Hall of Fame).

Com quatro triunfos em (2000, 2002, 2003 e 2004), Roberto Heras é o corredor mais laureado da corrida.

História

1932-1936 
Disputou-se o G. P. República e as primeiras corridas que se correram a nível nacional foram promovidas pelos fabricantes de bicicletas de Éibar. Por conseguinte, fez-se o percurso Éibar-Madrid-Éibar recebendo o nome de Grande Prémio da República.

1935-1960 

A começos de 1935, Clemente López Dóriga, em colaboração com Juan Pujol, director do diário Informaciones, organizou a Iª Volta a Espanha com um percurso de 14 etapas e 3431 km ao todo. A primeira etapa disputou-se entre Madrid e Valladolid. Naquele ano viveu-se o primeiro grande duelo da história da Volta entre o belga Gustaaf Deloor, à posterior vencedor, e o espanhol Mariano Cañardo, sub-campeão. A II edição da Volta, que se celebrou apesar da delicada situação política do país, significou a revalidação do título de Deloor que manteve a liderança desde o primeiro até ao último dia. Depois destas duas primeiras edições, a jornada espanhola sofreu uma paragem por causa da Guerra Civil Espanhola.

Em 1941 retomou-se a prova com uma participação quase totalmente espanhola e com muito pouca representação estrangeira. Naquele ano teve lugar a disputa da primeira etapa contrarrelógio da Volta. Julián Berrendero proclamou-se vencedor da jornada espanhola, título que revalidou um ano depois. Berrendero converteu-se assim também em rei da montanha durante três edições consecutivas.

Por causa da Segunda Guerra Mundial e a precária situação económica do país, voltou a produzir-se outra paragem na disputa da Volta ciclista.

Em 1945, o Diário Ya fez-se ao cargo da organização e voltou disputar-se a competição, ainda que de novo com uma pobre participação estrangeira. Nesta ocasião foi Delio Rodríguez quem fez-se com a vitória final. Naquele ano também se instaurou pela primeira vez a classificação por pontos, ainda que não foi estável até 1955. Disputaram-se mais quatro edições até 1950 momento no qual o «Diário Ya» renunciou a organizar definitivamente a Volta a Espanha.

Até 1955 não se voltou a celebrar a jornada espanhola e a partir desse ano fez-se a cargo dela o diário O Correio Espanhol/O Povo Basco. Desde então, a Volta a Espanha disputou-se anualmente. Também, a Volta passou a celebrar-se de maneira estável entre os meses de abril e maio, enquanto anteriormente a sua celebração tinha oscilado entre os meses de abril e agosto. Outra variação foi o número de participantes, até então muito baixo, que se viu duplicado, bem como uma assistência maior de grandes figuras estrangeiras e nacionais.

1960-1970 
O prestígio da Volta foi crescendo e, a cada vez mais, contava-se com a presença de estrelas ciclistas do panorama internacional. Durante finais da década de 1950 produziram-se os primeiros triunfos na classificação geral de ciclistas italianos e franceses. Na década de 1960 fizeram-no também ciclistas alemães e holandeses. Em 1963, Jacques Anquetil conseguiu liderar a classificação geral e se erigiu como o primeiro ciclista que ganhava as três grandes voltas. Cinco anos mais tarde, em 1968, Felice Gimondi faria o mesmo. Só Eddy Merckx, em 1973, Bernard Hinault que ganhou em 1978 e 1983, Alberto Contador que ganhou em 2008, Vincenzo Nibali que ganhou em 2010 e Chris Froome que ganhou em 2017 conseguiram repetir a façanha.

Antonio Karmany dominou a classificação da montanha durante três anos consecutivos e relevou-o Julio Jiménez, que a ganhou durante outros três anos.

A formação Kas daqueles anos com Karmany, Angelino Soler, Julio Jiménez e Gabica deu inicio à andadura de uma equipa que nasceu em 1958 e continuou até meados da década de 1980.

Rik Van Looy converteu-se no primeiro ciclista a repetir o triunfo na classificação por pontos em 1965. Jan Janssen em 1968 e Domingo Perurena em 1974 fizeram o mesmo e lideraram dita classificação em duas ocasiões.

Em meados da década de 1960 o organizador da Volta, O Correio Espanhol/O Povo Basco, passou por alguns apuros económicos que puseram em perigo a disputa da competição. No entanto terminaram disputando-se todas as edições de forma normal. Em 1968 a Volta viu-se afectada por um atentado terrorista e outras manifestações e teve-se que anular a décima-quinta etapa. Por sorte não teve que lamentar vítimas.

1970-1980 
A década de 1970 começou com o triunfo de Luis Ocaña, que já estava consolidado no pelotão internacional como uma das grandes figuras do ciclismo.

José Manuel Fuente, com seus triunfos em 1972 e 1974, converteu-se no terceiro ciclista que conseguia ganhar duas Voltas a Espanha. Uns anos mais tarde, Bernard Hinault repetiu a façanha, algo que também conseguiu Pedro Delgado durante os década de 1980.

A equipa Kas nos anos 70 inovou no ciclismo moderno com a sua forma de ciclar. Ciclistas como Domingo Perurena, Miguel María Lasa, Vicente López Carril, Pérez Francés, Pesarrodona e muitos outros alegraram com os seus amarelos e azuis a corrida.

O Super Ser foi outra equipa espanhola daquela época. Agustín Tamames e Luis Ocaña lideraram a equipa.

Em 1973 Eddy Merckx conseguiu vencer na Volta e fazer de uma forma arrebatadora ganhando seis etapas e todas as classificações individuais com excepção da montanha, na que terminou segundo.

Freddy Maertens repetiu em 1977 um domínio similar ao demonstrado por Merckx uns anos antes, ganhando treze etapas e o resto das classificações individuais exceptuando a da montanha. Andrés Oliva conseguia também ganhar a classificação da montanha em três edições da Volta em meados da década de 1970.

A Espanha viu nascer em 1978 a Bernard Hinault como estrela do ciclismo internacional. Hinault ganhou nesse mesmo ano o seu primeiro Tour de France. Também teve que suspender a última etapa daquela edição, por causa de revoltas e barricadas que impediram o percurso normal da mesma.

Em 1979 O Correio Espanhol/O Povo Basco deixou de patrocinar a jornada espanhola, que correu uma vez mais perigo de desaparecimento. No entanto, a empresa Unipublic (que segue organizando as diferentes edições da Volta na atualidade) com o apoio da cidade de Jerez de la Frontera, se fez cargo da competição. Este facto, unido a um aumento da publicidade e às retransmissões por televisão, fizeram aumentar ainda mais o nível da Volta.

1980-1990 
Foi a época a com mais popularidade da Volta a Espanha. A princípios da década de 1980 destacaram dois nomes nas classificações suplementares: José Luis Laguía, que conseguiria se impor cinco vezes na classificação da montanha, e Sean Kelly que venceu em quatro ocasiões na classificação por pontos e a geral em 1988.

Em 1982 produziu-se o primeiro caso de retirada do título por doping. Dois dias após o termo da competição, Ángel Arroyo —junto a outros quantos ciclistas— foi desclassificado e perdeu a sua vitória em favor de Marino Lejarreta. Apesar da solicitação da contra análise, este voltou a dar positivo.

A edição do ano seguinte supôs o primeiro aparecimento dos Lagos de Covadonga como final de etapa, uma ascensão que converter-se-ia, com o passar dos anos, na subida mais emblemática da Volta a Espanha. Em 1984 disputou-se a edição que terminou com a diferença mais pequena entre o primeiro e o segundo classificado. Eric Caritoux, um completo desconhecido até então, conseguiu adjudicar-se a Volta com tão só seis segundos de vantagem sobre Alberto Fernández, segundo classificado, quem morreria em dezembro desse mesmo ano num acidente de transito e em cuja honra a organização da Volta decidiu baptizar a partir da seguinte edição ao cume da corrida como a Cume Alberto Fernández em homenagem a este grande ciclista.

A partir de 1985 e até um pouco depois do final da década dde 1980 observou-se um auge do ciclismo colombiano, que apresentou um forte domínio sobretudo nas etapas de montanha. Nomes como Francisco Rodríguez (terceiro em 1985) ou Oscar de Jesús Vargas, terceiro em 1989, começam a tomar força. No entanto, os líderes do ciclismo colombiano foram Luto Herrera, vencedor da corrida, da classificação da montanha e de várias parciais em 1987, e Fabio Parra (2º em 1989), vencedor da classificação de novatos em 1985, 5º em outras quatro ocasiões e vencedor de algumas etapas. Apesar do destacado papel dos colombianos, o principal dominador da volta nessa época foi Pedro Delgado com duas vitórias (1985 e 1989), um segundo posto e dois terceiros.

De notar que durante esta década teve bons gregários e bons corredores para a lembrança, como Federico Echave, Iñaqui Gastón, Julián Gorospe, Vicente Belda, Alberto Fernández, Raymon Dietzen, Blanco Villar, Pepe Recio, Eduardo Chozas, Marino Lejarreta, e Enrique Aja; e equipas como a Teka, Dormilón, Huesitos, Reynolds, Bh, e Orbea, que durante aqueles anos corriam pelas estradas espanholas.

1990-2000 
A primeira metade da década de 1990 esteve marcada pelo domínio do suíço Tony Rominger, o primeiro ciclista que conseguiu ganhar três vezes a corrida de forma consecutiva, entre 1992 e 1994. No ano 1993 Tony Rominger ganhou as classificações individuais. Naqueles anos 1990 A Volta podia contar com o potencial de duas das melhores equipas espanholas que tem existido: a Onze e a Banesto com destacados elencos de bons corredores nacionais e internacionais. Também pode-se destacar a Clas Cajastur, que depois foi absorvido e terminou sendo a Mapei.

A edição quinquagésima da Volta, disputada em 1995, coincidiu com a mudança de datas. A Volta a Espanha passou a disputar-se em setembro, perto já do final da temporada. Naquele ano, Laurent Jalabert conseguiu vencer em todas as classificações, algo que ninguém mais tem conseguido na ronda espanhola. O francês foi também vencedor em quatro ocasiões da classificação por pontos, igualando o recorde conseguido por Kelly na década de 1980.

Os dois anos seguintes estariam dominados por outro suíço, Alex Zülle, que ainda hoje em dia possui o recorde de se ter vestido mais camisas amarelas até a data (48).

Em 1997, a Volta começou pela primeira vez num país estrangeiro. Iniciou em Lisboa, com motivo da Expo '98.

A ascensão ao Alto de El Angliru faz parte de uma etapa pela primeira vez em 1999, com o triunfo de José María Jiménez, quatro vezes vencedor da classificação da montanha. A fama do porto cresceu rapidamente por causa da sua dureza e a espectaculosidade da subida. A partir desta edição introduziu-se a camisa ouro para identificar ao líder da geral. O vencedor, o alemão Jan Ullrich, foi o primeiro em ganhá-lo.

2000-2010 

As primeiras edições da década de 2000 estiveram marcadas pelo domínio de Roberto Heras, que conseguiu atingir a vitória também em três ocasiões, e inclusive em 2005 a conseguiu pela quarta vez. No entanto, e como já sucedesse com Ángel Arroyo em 1982, foi desclassificado dias após o termo da competição ao dar positivo num controle antidoping, desta vez por consumo de EPO. Dito positivo foi ratificado dias depois pela contra-análise e Roberto Heras foi despojado do seu quarto título, em benefício do russo Denis Menshov.

Em 24 de junho de 2011 o Tribunal Superior de Justiça de Castela e Leão anula a sanção por doping imposta a 7 de fevereiro de 2006 e ditada pelo Comité Nacional de Competição e Disciplina Desportiva da Real Federação Espanhola de Ciclismo, deixando aberta a porta à recuperação do título da Volta a Espanha de 2005 a Roberto Heras.

Em 21 de dezembro de 2012 o Tribunal Supremo de Justiça confirma a anulação da sanção ao corredor bejarano por uma série de irregularidades na prática das análises, entre elas que as amostras se entregaram quase 40 horas depois, a temperatura ambiente, por pessoa ou empresa que se desconhecia, com o que Roberto Heras volta a aparecer no palmarés da Volta a Espanha como vencedor da edição 2005, sendo também o único ciclista que tem vencido esta corrida em quatro edições.

No 2006 e depois de uma dura luta com o então líder do UCI ProTour, o murciano Alejandro Valverde, resultou vencedor o Cazaque Alexandre Vinokourov. Na edição de 2007 Denis Menshov voltou a alçar com o triunfo na geral seguido, a mais de três minutos, pelos espanhóis Carlos Sastre e Samuel Sánchez. Em 2008, o vencedor foi o madrileno Alberto Contador, vencedor naquele mesmo ano do Giro d'Italia, e que conseguia assim se converter no primeiro espanhol em ganhar as três grandes voltas.
Em 2009, a Volta começou em Drenthe, Holanda, passando pela Bélgica e Alemanha. O vencedor final foi o murciano Alejandro Valverde, quem adoptou uma postura conservadora sem ganhar nenhuma etapa e sprintando nos metros finais para conseguir bonificações. Seus principais rivais foram Samuel Sánchez (segundo classificado), Cadel Evans (terceiro), Ivan Basso, Robert Gesink e Ezequiel Mosquera. Todos eles sofreram quedas decisivas ou apertos inoportunos como o de Evans em Monachil, que abanaram a Valverde a sua conquista da última camisa de ouro.

A edição de 2010 presenciou a reimplantação da camisa vermelha, que foi para Vincenzo Nibali depois de impor em seu duelo com Ezequiel Mosquera depois da queda de Igor Antón, num ano em que se subiu pela primeira vez a Bola del Mundo.

2010-2020 
As edições posteriores ao ano 2010 trouxeram uma mudança no modelo da Volta. Incrementaram-se as finais com altos ou portos explosivos que elevaram o interesse dos espectadores à custa de reduzir a dureza intermediária que não era tanta até esse momento.
 
Assim, figuras como Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Nairo Quintana, Fabio Aru e Bradley Wiggins contribuíram a internacionalizar a Volta. Apesar de não se ascender tantos grandes portos como no país transalpino a Volta se situa como a segunda corrida em participação das primeiras figuras das três grandes. Foi como propiciou-se que os corredores pudessem correr o Tour e a Volta ao ser dos mesmos organizadores: Amaury Sport Organisation, e oferecer um percurso favorável para isso: pouca dureza global mas muitos finais em alto. Há que destacar que a organização melhorou os percursos procurando finais novos com rotas por estradas secundárias muito interessantes. Graças a esse desejo de melhorar os percursos, incluíram-se novos portos ou altos como La Camperona, Ancares, Santuário da Virgem de Alba, Jitu de Escarandi, Mas de Costas, ou a Zubia, todos finais em alto excepto Ancares.

Aparte do sucesso de audiências, esta década trouxe o desaparecimento de equipas de ciclismo como a Euskatel. O panorama de patrocinadores espanhóis complicou-se notavelmente e mal há equipas locais. Muitos ciclistas não encontram equipa em Espanha.

 2010. A vitória foi para Vicenzo Nibali. Grande animador da Volta nos últimos anos. Corredor de pundonor e estratega, e muito hábil com a bicicleta.

 2011. Ganhou o cantábro Cobo numa mítica etapa no Angliru. Acompanharam-lhe no pódio Wiggins e Froome, não podendo os britânicos ganhar ao espanhol. A la Farrapona, a la Covatilla, e Peña Cabarga voltaram a deparar bonitas etapas de ciclismo.

 2012. A Volta foi para Contador graças à etapa de Joaquín Rodríguez Fuente, grande animador, não pôde com o corredor de Pinto. Destacaram as etapas do Cuitu Negro e la Bola del Mundo, com grandes desníveis. Foi uma grande oportunidade perdida por Joaquín Rodríguez para ganhar uma corrida de três semanas em sua palmarés.

 2013. A volta ganhou-a Horner, o maior corredor em idade a ganhar uma Volta. Apesar dos seus 41 anos impôs-se a Nibali, sendo um caso excepcional na história do ciclismo. Na etapa do Angliru o norte-americano impôs-se a Nibali num duelo titânico.

 2014. A vitória foi para Alberto Contador, que se anotou a sua terceira Volta a Espanha, acercando ao recorde de Roberto Heras. Esta edição foi o marco do duelo entre Froome e Contador nas rampas de Ancares, além da sempre grande contribuição de Alejandro Valverde e Joaquim Rodríguez. Destacou a etapa que teve como final o alto de La Farrapona e a ascensão ao porto de San Lorenzo que sempre deparou belas paisagens.
 
 2015. A Volta foi para Fabio Aru que se impôs a Tom Dumoulin na etapa da Serra de Madrid. A Volta esteve cheia de emoção onde destacou a etapa de Andorra na que Froome chegou a meta com uma falange do pé rompida. Nibali foi expulso da corrida por agarrar-se a um carro em plena etapa.

 2016. A Volta deste ano trouxe de novo espectáculo e percursos de grande beleza. A etapa de Urdax foi uma das mais destacadas junto à que terminou no Aubisque, cume mítica do Tour de France. A vitória final para Nairo Quintana, segundo Froome e terceiro Chávez. Foi uma bonita edição com toque final na Praça de Cibeles de Madrid.

Deve-se destacar a Contador, Quintana e Aru como protagonistas, em etapas com finais mais suaves, já que falta-va etapas de dureza extrema próprias para escaladores de grande resistência, corredores como Alberto Contador ou Fabio Aru tiveram que realizar ataques longínquos para tentar ganhar a corrida. Contador ganhou a edição de 2012 depois de atacar a 50 km da meta em Colláu Joz (2ª categoria), e Aru a edição de 2015 depois de atacar a 55 km de meta em la Morcuera (1ª categoria). E na edição de 2016, de novo Contador atacou para atingir o pódio (finalmente, obteve o quarto posto na classificação individual desta volta), junto a Nairo Quintana, depois de atacar a poucos quilómetros após a saída da etapa 15, a mais de 110 km da meta.

 2017 A Volta a Espanha começou em Nîmes, França. Três foram as etapas por território francês até que se meteu por Andorra e depois a Espanha. Já desde o principio Froome tomou a camisa vermelha sem grandes diferenças.  Bonitas a etapas de Xorret de Cati, a subida ao Collado Bermejo, Calar Alto com o bonito porto de Velefique e mencionar a Hazallanas e la Pandera nesta primeira parte da corrida. Passada a contrarelógio da Rioja que ganhou Froome. A Volta deixa duas formosas etapas a destacar, a Machucos  e a Angliru onde ganhou Alberto Contador com toque final da sua corrida. Froome, leva a Geral junto a Nibali e Zakarin nas Cibeles.

Saídas e chegadas 

Desde o ano 2009, as chegadas a Madrid fazem-se na praça Cibeles, e não na praça de Lima como era o caso antes.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size:98%;"
| bgcolor=rede align="center"| Ano
| bgcolor=rede align="center"| Saída
| bgcolor=rede align="center"| Chegada
|-
| align="center" | 1935 || Madrid || Madrid
|-
| align="center" | 1936 || Madrid || Madrid
|-
| align="center"| 1937-1940 || align="center"  colspan=4| Edições suspendidas pela Guerra Civil Espanhola
|-
| align="center" | 1941 || Madrid || Madrid
|-
| align="center" | 1942 || Madrid || Madrid
|-
| align="center"| 1943-1944 || align="center"  colspan=4| Edições suspendidas pela Segunda Guerra Mundial
|-
| align="center" | 1945 || Madrid || Madrid
|-
| align="center" | 1946 || Madrid || Madrid
|-
| align="center" | 1947 || Madrid || Madrid
|-
| align="center" | 1948 || Madrid || Madrid
|-
| align="center"| 1949 || align="center"  colspan=4| Edição suspendida|-
| align="center" | 1950 || Madrid || Madrid
|-
| align="center"| 1951-1954 || align="center"  colspan=4| Edições suspendidas|-
| align="center" | 1955 || Bilbau || Bilbau
|-
| align="center" | 1956 || Bilbau || Bilbau
|-
| align="center" | 1957 || Bilbau || Bilbau
|-
| align="center" | 1958 || Bilbau || Madrid
|-
| align="center" | 1959 || Madrid || Bilbau
|-
| align="center" | 1960 || Gijón || Bilbau
|-
| align="center" | 1961 || San Sebastián || Bilbau
|-
| align="center" | 1962 || Barcelona || Bilbau
|-
| align="center" | 1963 || Gijón || Madrid
|-
| align="center" | 1964 || Benidorm || Madrid
|-
| align="center" | 1965 || Vigo || Bilbau
|-
| align="center" | 1966 || Múrcia || Bilbau
|-
| align="center" | 1967 || Vigo || Bilbau
|-
| align="center" | 1968 || Saragoça || Bilbau
|-
| align="center" | 1969 || Badajoz || Bilbau
|-
| align="center" | 1970 || Cádis || Bilbau
|-
| align="center" | 1971 || Almeria || Madrid
|-
| align="center" | 1972 || Fuengirola || San Sebastián
|-
| align="center" | 1973 || Calp || San Sebastián
|-
| align="center" | 1974 || Almeria || San Sebastián
|-
| align="center" | 1975 || Fuengirola || San Sebastián
|-
| align="center" | 1976 || Estepona || San Sebastián
|-
| align="center" | 1977 || Dehesa de Campoamor || Miranda de Ebro
|-
| align="center" | 1978 || Gijón || San Sebastián
|-
| align="center" | 1979 || Jerez de la Frontera || Madrid
|-
| align="center" | 1980 || La Manga || Madrid
|-
| align="center" | 1981 || Santander || Madrid
|-
| align="center" | 1982 || Santiago de Compostela || Madrid
|-
| align="center" | 1983 || Almussafes || Madrid
|-
| align="center" | 1984 || Jerez de la Frontera || Madrid
|-
| align="center" | 1985 || Valladolid || Salamanca
|-
| align="center" | 1986 || Palma de Maiorca || Jerez de la Frontera
|-
| align="center" | 1987 || Benidorm || Madrid
|-
| align="center" | 1988 || Santa Cruz de Tenerife || Madrid
|-
| align="center" | 1989 || Corunha || Madrid
|-
| align="center" | 1990 || Benicasim || Madrid
|-
| align="center" | 1991 || Mérida || Madrid
|-
| align="center" | 1992 || Jerez de la Frontera || Madrid
|-
| align="center" | 1993 || Corunha || Santiago de Compostela
|-
| align="center" | 1994 || Valladolid || Madrid
|-
| align="center" | 1995 || Saragoça || Madrid
|-
| align="center" | 1996 || Valência || Madrid
|-
| align="center" | 1997 || Lisboa || Madrid
|-
| align="center" | 1998 || Córdova || Madrid
|-
| align="center" | 1999 || Múrcia || Madrid
|-
| align="center" | 2000 || Málaga || Madrid
|-
| align="center" | 2001 || Salamanca || Madrid
|-
| align="center" | 2002 || Valência || Madrid
|-
| align="center" | 2003 || Gijón || Madrid
|-
| align="center" | 2004 || Leão || Madrid
|-
| align="center" | 2005 || Granada || Madrid
|-
| align="center" | 2006 || Málaga || Madrid
|-
| align="center" | 2007 || Vigo || Madrid
|-
| align="center" | 2008 || Granada || Madrid
|-
| align="center" | 2009 || Assen (TT Circuit Assen) || Madrid
|-
| align="center" | 2010 || Sevilha || Madrid
|-
| align="center" | 2011 || Benidorm || Madrid
|-
| align="center" | 2012 || Pamplona || Madrid
|-
| align="center" | 2013 || Vilanova de Arousa || Madrid
|-
| align="center" | 2014 || Jerez de la Frontera || Santiago de Compostela
|-
| align="center" | 2015 || Costa do Sol, Puerto Banús || Madrid
|-
| align="center" | 2016 || Cenlle (Balneário de Laias) || Madrid
|-
| align="center" | 2017 || Nîmes || Madrid
|-
| align="center" | 2018 || Málaga (Museu Pompidou) || Madrid
|-
| align="center" | 2019 || Torrevieja (Salinas de Torrevieja) || Madrid
|-
| align="center" | 2020 || Irun || Madrid
|-
| align="center" | 2021 || Burgos || Santiago de Compostela
|-
| align="center" | 2022 || Utrecht || Madrid
|}

 Vencedores da Vuelta e Tour 
O clube é reduzido Jacques Anquetil, Jan Janssen, Felice Gimondi, Roger Pingeon, Luis Ocaña, Eddy Merckx , Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Pedro Delgado, Jan Ulrich, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Christopher Froome.

 Camisas de líder 
Para facilitar o reconhecimento do líder em corrida, este costuma vestir um camisa com uma cor determinada, como sucede na Volta a França (camisa amarela) e na Volta a Itália (maglia rosa). A camisa de líder da Volta a Espanha não tem sido sempre da mesma cor. Teve várias suspensões da corrida e os diferentes organizadores que a resgataram elegeram as suas cores. Começou sendo laranja (1935 e 36), depois branco (1941), outra vez laranja (1942), inclusive foi vermelho quando a corrida a apanhou o Diário Ya em 1945, ainda que depois alterou para alvo com uma faixa horizontal até 1950. Em 1955, o El Correo ressuscitou a Volta e elegeu o amarelo como distinção para o primeiro classificado da prova, à semelhança do utilizado na Volta a França. Exceptuando no ano 1977, no que a cor foi laranja, o camisa amarela se manteve até 1999 no que passou a ser de cor ouro. Sendo assim até a edição de 2010, desde então, e até a data, a camisa de líder, bem como o calção e o capacete, são de cor vermelha.

Os líderes das diferentes classificações suplementares também levam camisas identificativos desde 1950 (anteriormente, ainda existindo uma classificação da montanha oficial, não se distinguia ao líder da mesma). A cor azul esteve durante bastante tempo associado ao líder da classificação por pontos e a cor verde ao líder da classificação da montanha (em algumas edições a sua coloração foi vermelha ou graná). A cor vermelha associou-se durante bastantes anos à liderança na classificação das metas volantes. Outras classificações que têm existido durante a disputa da ronda espanhola, como os sprints especiais ou a combinada, tiveram diferentes camisas dependendo da edição. Desde 1994 e até 2009 (ambos inclusive), a camisa da regularidade (ou por pontos) passou a ter uma tonalidade graná, enquanto a camisa da montanha, passou a ser branca.

Os demais líderes das demais classificações a partir da edição 2010 são exactamente iguais que os da Volta a França (salvo o da montanha, que tem os lunares azuis em vez de vermelhos) para evitar confusões aos aficionados não experientes em ciclismo.

70px70px camisas atuais.

 A partir da edição 2010 e até a atualidade:
 Camisa e calção vermelho é vestida pelo líder da classificação da geral individual da Volta a Espanha nesse momento.
 Camisa verde identifica ao líder da classificação por pontos.
 Camisa de pontos azuis distingue ao líder da classificação da montanha.
 Classificação da Montanha
 Camisa alvo identifica ao líder da classificação combinada.

Outra característica diferenciadora sobre outras grandes voltas é que nunca tem existido classificação dos jovens e em seu lugar utiliza-se a classificação da combinada que tem em conta os postos dos corredores na classificação geral, a classificação por pontos e a da montanha.

 Louvores e críticas aos atuais percursos 
 Muitos finais em alto mas pouca dureza global 
Os louvores ao traçado de percursos da Volta centraram-se em que «todos os dias passa-se algo», devido à elaboração de percursos de etapas com algum tipo de aliciante, de forma que não passem demasiados dias seguidos sem que se produza algum tipo de atividade entre os favoritos da corrida.

As críticas centram-se na proliferação de finais em alto, que se argumenta que impedem os ataques longínquos porque com atacar uns poucos quilómetros a cada dia sem risco vale para sacar tempo; bem como a falta de contrarrelógio (tendência que também estão a adoptar as outras grandes voltas), que force aos escaladores a atacar em montanha; e a falta de inclusão de portos de montanha de similar dureza aos da Volta a Itália e a Volta a França, fazem da volta uma corrida menor.A Volta dos Especiais de passagem – Primeiro percurso Critica-se especialmente a ausência de portos de passagem de categoria especial que possam romper a corrida longe da meta, já que na Volta de 2012 teve um (San Lorenzo) e no Giro d'Italia de 2012 e o Tour de France de 2012 teve sete e seis, respectivamente, na cada um. De facto são conhecidos os «especiais de passagem» do Gavia e Mortirolo (no Giro d'Italia) ou o Aubisque, Tourmalet e Galibier (na Volta a França) enquanto na Volta não há nenhum porto conhecido dessas características como quase sempre se utilizam como «final em alto»,Volta a Espanha de 2016: O alto pelo alto e o porto mais alto da corrida quase sempre costuma ser «final em alto». Também, a «etapa rainha» situa-se nas últimas jornadas com o que não há necessidade de arriscar com ataques longínquos até após essa etapa devido às escassas diferenças e já depois mal há oportunidades para o fazer. Tudo isto provoca que todas as etapas tenham um desenvolvimento parecido e que as diferenças sejam mínimas equiparando o seu desenvolvimento a muitas corridas de uma semana.

É significativo que historicamente a Volta a Espanha seja a grande volta com menos dureza, quando em Espanha se encontra a estrada mais alta da Europa (pico Veleta a 3367 msnm, com múltiplas vertentes e portos para aceder a ela)SERRA NEVADA-PICO VELETA por Güéjar Serra e seja um dos países mais altos da Europa com 650 metros em media só por trás da Suíça, Andorra, Áustria e Liechtenstein com a diferença que neles não há costa (habitualmente a 0 msnm). O exemplo mais significativo é que pode passar de 0 msnm da costa de Almeria até mais de 2000 msnm da serra dos Filabres em menos de 50 km.

 Altos acima dos 2000 m 
Como o critério para catalogar um alto (pro vezes também chamado de porto) de categoria especial é subjetivo neste quadro mostram-se os portos/altos com mais de 2000 m acima do mar que há na Espanha continental - ignoram-se as ilhas por motivos logísticos- e as vezes que se passaram na Volta a Espanha para demonstrar o escasso uso de altos destas características, normalmente com mais de 1 hora de ascensão, na prova espanhola.

 A introdução do Alto de El Angliru 
Em 1996 o asturiano e director de informação da ONCE, Miguel Prieto, após visitar o Gamonal pôs-se em contacto com a empresa organizadora da Volta a Espanha (Unipublic) propondo dita ascensão como final de etapa. Esta proposta não caiu em saco vazio, estando como estava nesse momento a Volta procurando um final de etapa do mesmo renome, ressonância e dureza como era a ascensão aos Lagos de Covadonga. Em 1997 a Prefeitura de Riosa arranjou a estrada e em 1999 foi pela primeira vez final de etapa.Para saber mais sobre esta etapa, ver Alto de El Angliru Palmarés 

Notas:
 Na Volta a Espanha de 2001 o corredor Levi Leipheimer foi inicialmente terceiro, mas devido à sanção imposta no ano 2012 por práticas dopantes relacionadas com o caso do ciclista Lance Armstrong, os resultados obtidos por Leipheimer entre o 1 de janeiro de 1999 ao 30 de julho de 2006 e entre o 7 de julho de 2007 ao 27 de julho de 2007 foram-lhe anulados.Documento oficial sobre a sanção a Leipheimer United States Anti-Doping Agency
 Na Volta a Espanha de 2005 se apresentou uma polémica mediante a qual o título de ganhador lhe foi retirado a Roberto Heras em favor do russo Denis Menchov, mas depois de uma apelação favorável a Heras por anomalias no processo de manejo das amostras, o título finalmente lhe foi devolvido (Ver: Polémica por dopagem).
 Na Volta a Espanha de 2011 o corredor Juanjo Cobo foi inicialmente o ganhador, mas em junho de 2019 foi desposado do seu triunfo nesta edição devido a um problema com o seu passaporte biológico entre os anos 2009 a 2011. O título de ganhador foi outorgado ao ciclista britânico Chris Froome, quem terminou inicialmente como segundo classificado em dita edição.

Outras classificações e dados estatísticos
 Para os ganhadores das classificações secundárias, veja-se Vencedores das classificações da Volta a Espanha Para os dados estatísticos, veja-se Dados estatísticos da Volta a Espanha Palmarés e participação por países Atualizado a 2022

Pódios

Participantes

Estatísticas

Mais vitórias na geral

Mais pódios

Mais vitórias de etapas

Mais vitórias de etapas contrarrelógio

Vitórias de etapas por países 
Actualizado em 10 de novembro de 2020

Vitórias de etapas por países e edições

Dias de líder

Outros dados 
 Maior número de vitórias de etapa numa mesma edição: Freddy Maertens em Volta a Espanha de 1977, 13.
 Maior número de vitórias em etapas com chegadas em alto: José María Jiménez, 7.
 Maior número de vitórias na classificação da montanha: José Luis Laguía, 5.
 Maior número de vitórias na classificação por pontos: Sean Kelly e Laurent Jalabert, 4.
 Maior número de vitórias na classificação de metas volantes: Miguel Ángel Iglesias, 5.
 Máxima diferença entre o primeiro e o segundo classificado: Delio Rodríguez sobre Julián Berrendero em 1945, 30' 08".
 Mínima diferença entre o primeiro e o segundo classificado: Eric Caritoux sobre Alberto Fernández em 1984, 6".
 Vencedor mais jovem: Angelino Soler com 21 anos, em 1961.
 Vencedor mais velho: Chris Horner com 41 anos, em 2013 b.
 Mais participações: Íñigo Cuesta, 17 (1994-2010).
 Mais participações consecutivas: Íñigo Cuesta, 17 (1994-2010).
 Mais Voltas terminadas: Federico Etxabe, Chente García Acosta e Íñigo Cuesta, com 14 a cada um.
 Mais Voltas terminadas de forma consecutiva: 14, Federico Etxabe, (1982-1995) e Chente García Acosta (1997-2010).

Para mais dados, ver Dados estatísticos da Volta a Espanha

Bibliografia 
 Adrian Bell e Lucy Fallon, Viva a Volta! (Cultura Ciclista, 2013, ISBN 978-84-939948-9-1)

Ver também 

 UCI ProTour
 Tour de France
 Giro d'Italia
 :Categoria:Vencedores da Vuelta a España
 :Categoria:Vencedores de etapas da Volta a Espanha
 Grande Prémio da montanha na Volta a Espanha
 Vencedores das classificações da Volta a Espanha
 Classificação por pontos na Volta a Espanha
 Classificação por equipas na Volta a Espanha
 Lusófonos na Volta a Espanha

Ligações externas 

 

 
Espanha
Espanha
Espanha